HEC – powszechnie używany skrót oznaczający typ uczelni we Francji i krajach frankofońskich, którego rozwinięcie to: Hautes études commerciales, czyli wyższe studia handlowe.

Najsłynniejsza uczelnia typu HEC to HEC Paris, która należy do kategorii grandes écoles, czyli uczelni przeprowadzających bardzo selektywny nabór kandydatów. Skrót HEC może odnosić się do poniższych szkół:
 EHEC Alger, Szkoła wyższych studiów handlowych w Algierze
 HEC-École de gestion de l’Université de Liège, Szkoła wyższych studiów handlowych i zarządzania Uniwersytetu w Liège;
 HEC Carthage, Szkoła wyższych studiów handlowych w Kartaginie;
 HEC Genève, Szkoła wyższych studiów handlowych Uniwersytetu w Genewie;
 HEC Lausanne, Szkoła wyższych studiów handlowych Uniwersytetu w Lozannie;
 HEC Maroc, Szkoła wyższych studiów handlowych, marokańska szkoła zarządzania należąca do sektora prywatnego;
 HEC Montréal, Szkoła wyższych studiów handlowych w Montrealu;
 HEC Paris, Szkoła wyższych studiów handlowych w Paryżu;
 ICHEC, Instytut katolicki wyższych studiów handlowych w Brukseli.
 IHEC Sfax, Instytut wyższych studiów handlowych w Sfax.

Uczelnie we Francji